Bonggo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Sungai Banggo, vattendrag, 
 Kecamatan Bonggo, distrikt, Papua, 

Robotskapade Indonesienförgreningar